Євробачення Юних Танцюристів 1985 — перший танцювальний конкурс серед молоді віком від 15 до 21 року, організований Європейською Мовною Спілкою, відбувся 16 червня 1985 року у великій залі Teatro Municipale італійського міста Реджо-нель-Емілія. В першому конкурсі в історії брали участь 11 країн. Перемогу здобув представник Іспанії Arantxa Argüelles.

Учасники

Джерела 
Офіційний сайт конкурсу

Див. також 
 Пісенний конкурс Євробачення 1985

Євробачення Юних Танцюристів
1985 у телебаченні